Ethiopische birr, de munteenheid van Ethiopië
 Birr (Ierland), een stad in Ierse Republiek
 Birr (Zwitserland), een dorp in Zwitserland